{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67601) - || 2000 SQ147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67602) - || 2000 SR147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67603) - || 2000 SR148 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67604) - || 2000 SV148 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67605) - || 2000 SE149 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67606) - || 2000 SY150 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67607) - || 2000 SO151 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67608) - || 2000 SR154 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67609) - || 2000 SK156 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67610) - || 2000 SM160 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67611) - || 2000 SW160 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67612) - || 2000 SA161 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67613) - || 2000 SL162 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67614) - || 2000 SU162 || 30 september 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| (67615) - || 2000 SU166 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67616) - || 2000 SH168 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67617) - || 2000 ST168 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67618) - || 2000 SR169 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67619) - || 2000 SJ171 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67620) - || 2000 SW175 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67621) - || 2000 SY175 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67622) - || 2000 SJ176 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67623) - || 2000 SK176 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67624) - || 2000 SM177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67625) - || 2000 SA179 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67626) - || 2000 SP180 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67627) - || 2000 SW187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67628) - || 2000 ST188 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67629) - || 2000 SK193 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67630) - || 2000 SC200 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67631) - || 2000 ST202 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67632) - || 2000 SA206 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67633) - || 2000 SA209 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67634) - || 2000 SP210 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67635) - || 2000 SE211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67636) - || 2000 SO211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67637) - || 2000 SQ211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67638) - || 2000 SH214 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67639) - || 2000 SE216 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67640) - || 2000 SW216 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67641) - || 2000 SA217 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67642) - || 2000 SJ217 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67643) - || 2000 SK218 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67644) - || 2000 SK220 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67645) - || 2000 SZ221 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67646) - || 2000 SD224 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67647) - || 2000 SM225 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67648) - || 2000 SD226 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67649) - || 2000 SS227 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67650) - || 2000 SM228 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67651) - || 2000 SG231 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67652) - || 2000 SX233 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67653) - || 2000 SU235 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67654) - || 2000 SK237 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67655) - || 2000 SE239 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67656) - || 2000 SX243 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67657) - || 2000 SF255 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67658) - || 2000 SQ258 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67659) - || 2000 SA261 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67660) - || 2000 SH261 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67661) - || 2000 SL261 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67662) - || 2000 SF268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67663) - || 2000 SG268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67664) - || 2000 SJ269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67665) - || 2000 SX271 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67666) - || 2000 SZ272 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67667) - || 2000 SK274 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67668) - || 2000 SU274 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67669) - || 2000 SC275 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67670) - || 2000 SL275 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67671) - || 2000 SS275 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67672) - || 2000 SA277 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67673) - || 2000 SD278 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67674) - || 2000 SH278 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67675) - || 2000 SE280 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67676) - || 2000 SP285 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67677) - || 2000 SF286 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67678) - || 2000 SQ287 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67679) - || 2000 SR289 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67680) - || 2000 SU292 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67681) - || 2000 SH293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67682) - || 2000 SQ295 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67683) - || 2000 SW298 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67684) - || 2000 SX298 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67685) - || 2000 SK299 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67686) - || 2000 SN300 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67687) - || 2000 SO304 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67688) - || 2000 SX304 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67689) - || 2000 SN307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67690) - || 2000 SH309 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67691) - || 2000 SS310 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67692) - || 2000 SX320 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67693) - || 2000 SW323 || 28 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67694) - || 2000 SD333 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67695) - || 2000 SH336 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67696) - || 2000 SJ348 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67697) - || 2000 SW352 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67698) - || 2000 SW354 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67699) - || 2000 ST369 || 24 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67700) - || 2000 TZ9 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten